In der Liste der dänischen Verteidigungsminister sind die Verteidigungsminister ab 1905 aufgeführt. Im Jahr 1905 wurden die Posten des Kriegs- und des Marineministers durch einen gemeinsamen Verteidigungsminister – der bisher fast immer ein ziviler Politiker war – ersetzt. Dieser leitete in Personalunion das Kriegsministerium (krigsministeriet) für das dänische Heer und das Marineministerium (marineministeriet) für die königliche Marine. 1950 wurde dann das einheitliche Verteidigungsministerium gebildet. Die Marineminister sind im Artikel zum Marineministerium, die Kriegsminister im Artikel zum Kriegsministerium aufgeführt.

Liste der Verteidigungsminister (seit 1905)

Weblinks 
 Forsvarsministeriet: Former Danish ministers of defence.

Einzelnachweise 

Danemark
!
Verteidigungsminister